Ansaldo Signal était une société de droit hollandais dont le siège social était à Amsterdam. La société était contrôlée à 100 % par Ansaldo STS. C'était une holding financière qui regroupait l'ensemble des participations de sa maison mère dans le domaine des systèmes de signalisation ferroviaire et de gestion des métros. La société a breveté le système ERTMS, utilisé sur la plupart des lignes grande vitesse de chemin de fer.

Histoire
La société a été créée en 1996 par Ansaldo Trasporti en reprenant les participations des sociétés italienne Ansaldo Segnalamento Ferroviario, française Compagnie des Signaux et d'Entreprises Électriques et américaine Union Swtich & Signal. La fiscalité néerlandaise étant très avantageuse pour les holdings financières à cette époque.

En 2001, la société passe sous le contrôle direct de Finmeccanica (maintenant Leonardo) et le  une nouvelle société est créée, Ansaldo STS, qui reprend toutes les participations de Ansaldo Signal. 

Le , la société Ansaldo Signal est incorporée dans Ansaldo STS, dont actionnaire principal est devenu, en , Hitachi Rail Italy Investment, et est liquidée.

Principales participations 
 Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A. - 100 %
 CSEE Transport - 100 %
 Ansaldo Signal Ireland Ltd - 100 %
 Ansaldo Signal Sweden AB - 100 %
 Ansaldo Signal UK Ltd - 100 %
 Union Swtich&Signal Inc - 100 %

Notes 

Entreprise néerlandaise disparue